Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли с 13 по 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Раунд 1
Квалификационный норматив: Первые три с каждого забега (Q) и шесть с лучшим временем (q) проходят в финал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года